Acanthomigdolus é um gênero de coleóptero ou besouro da tribo Anoplodermatini (Anoplodermatinae) e compreende uma única espécie, geograficamente rara, e distribuída pela Argentina e Chile. Pertence à família dos Cerambycidae, que tem a espécie do Migdolus fryanus, encontrada no Brasil e cuja fase larval causa danos ao sistema radicular da cana-de-açúcar, passando a exibir sintomas de seca em toda planta.

Espécie 
 Acanthomigdolus quadricollis (Bates, 1875)

Anoplodermatini
Acanthomigdolus